Ordination kan syfta på:

 Ordination – inom medicinen en läkares rekommendation av ett visst läkemedel efter att ha ställt diagnos, se recept (läkemedel)
 Ordination – inom flera kristna kyrkor beteckning på ceremonin då någon görs till pastor eller präst, se prästvigning